Plattsburg peut désigner :
 Plattsburg, une localité des États-Unis située dans l'Indiana ;
 Plattsburg, une ville des États-Unis située dans le Missouri.

Voir aussi 
 Plattsburgh